O Programa de Ingresso Seletivo Misto ou PISM, é uma das formas de ingresso na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Metade das vagas da referida universidade são destinadas a alunos que optam por tal sistema de ingresso.

O PISM difere do Vestibular, pois é realizado de forma modulada, ao longo dos anos do Ensino Médio. Ao fim da 1ª série do Ensino Médio, o aluno realiza uma prova com o conteúdo programático previsto para tal série no PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais). Ao fim da 2ª série, realiza uma outra prova, com o conteúdo apenas da referida série. Ao final, no fim da 3ª série, o aluno realiza a última prova, que conta, também, com o conteúdo referente apenas a esta série. Ao final, as notas de todas as séries, com os devidos pesos diferenciados, são somadas e compõem a nota final. Os mais bem classificados garantem, então, sua vaga na Universidade.

Diversas outras universidades federais brasileiras, principalmente as mineiras, utilizam sistemas parecidos. A UnB, de Brasília, foi a precursora deste modelo, porém a UFLA (Lavras), UFU (Uberlândia), UFOP (Ouro Preto), dentre outras, também realizam seus exames seriados. O novo modelo vem recebendo grande apoio, tanto por parte de educadores quanto pelos alunos, e o aumento de sua aplicação demonstra o sucesso da iniciativa.

Universidade Federal de Juiz de Fora
Exames vestibulares
Exames e testes do Brasil